

Cinema
Ippocrate (Hippocrate) – film del 2014 diretto da Thomas Lilti

Onomastica
Ippocrate – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Medici
Ippocrate – medico, geografo e aforista, considerato il padre della medicina
Ippocrate – nome di vari altri medici dell'antica Grecia
Matematici
Ippocrate di Chio – matematico greco noto nel campo della geometria
Tiranni
Ippocrate di Gela – tiranno di Gela
Ippocrate di Siracusa – tiranno di Siracusa
Militari
Ippocrate di Atene – generale ateniese, morto nel 424 a.C., combattendo i tebani nella battaglia di Delio
Ippocrate di Sparta – ammiraglio spartano, morto nel 408 a.C., combattendo gli ateniesi a Calcedonia